Раевац () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Раевац, Милован (род. 1954) — югославский футболист и сербский футбольный тренер.
 Раевац, Филип (род. 1992) — сербский футболист, нападающий.